DJ Magazine – brytyjskie czasopismo poświęcone głównie elektronicznej muzyce tanecznej. Pierwszy numer magazynu został wydany 31 stycznia 1991. Jest tłumaczony i wydawany w różnych krajach np. w Portugalii, Polsce, Ukrainie, Chinach, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemczech i we Włoszech.

IDMA Best Music Publication 
Od 2003 roku razem z DJ Magazine jest prowadzone "Winter music conference" rozdawane są tam wyróżnienia oraz nagrody dla najlepszych DJ-ów, najlepsze albumy, remiksy, single oraz wytwórnie.
Odbywa się to zwykle w połowie marca.

DJ Mag Top 100 
W DJ Magazine co roku jest prowadzone głosowanie na 100 najpopularniejszych DJ-ów oraz klubów.

Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona czasopisma
 IDMA

Brytyjskie czasopisma muzyczne
Czasopisma anglojęzyczne
Czasopisma wydawane od 1991